Katalin (1342–1395) cseh királyi hercegnő, osztrák hercegné, IV. (Luxemburgi) Károly német-római császár és cseh király legidősebb gyermeke
Katalin (1353–1378) cseh királyi hercegnő, falkenburgi hercegné, Luxemburgi János Henrik cseh királyi herceg, morva őrgróf legidősebb gyermeke
Katalin (1449–1464) cseh királyi hercegnő, magyar királyné, I. (Podjebrád) György cseh király lánya